Виталий Щербаков:
 Щербаков, Виталий Михайлович (1935—2001) — советский футболист.
 Щербаков, Виталий Сергеевич (род. 1931) — советский шахматист.